Wschodnioniemieccy medaliści letnich igrzysk olimpijskich – zestawienie reprezentujących Niemiecką Republikę Demokratyczną zawodników i zawodniczek, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal letnich igrzysk olimpijskich.

Medaliści chronologicznie 
Reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej zdobyli łącznie 409 medali letnich igrzysk olimpijskich. Stali na podium zawodów olimpijskich na pięciu igrzyskach, z czego po raz pierwszy w debiucie w 1968 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich wschodnioniemieckich medalistów letnich igrzysk olimpijskich w kolejności chronologicznej.

Przypisy 

!
Medaliści letnich igrzysk olimpijskich